Вперёд — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Магнитного сельского поселения.

История 
Поселок основан в 1937— 38 при отделении «Вперед» совхоза «Магнитный». Официально зарегистрирован и назван в 1963.

Сейчас на территории располагается 1-е отделение ЗАО «Магнитное».

География 
Расположен в юго-восточной части района, у запруды на ручье — левый притоке реки Субутак. 

Поселок связан шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра села Агаповка 42 км, до центра сельского поселения поселка Магнитный — 2 км.

Население

Улицы 
 Береговая улица
 Первомайская улица
 Полевая улица
 Пролетарская улица

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района